Сан Франсиско Уно има више значења:

 Сан Франсиско Уно (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско Уно (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско Уно (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско Уно (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско Уно (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско Уно (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско Уно (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику